Manilaea is een monotypisch geslacht van schimmels behorend tot de familie Arthoniaceae. Het bevat alleen de soort Manilaea bambusina.

Arthoniaceae
Schimmelgeslacht